El municipio de Deerfield (en inglés: Deerfield Township) es un municipio ubicado en el condado de Ross en el estado estadounidense de Ohio. En el año 2010 tenía una población de 1058 habitantes y una densidad poblacional de 13,28 personas por km².

Geografía 
El municipio de Deerfield se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 79.69 km², de la cual 79,68 km² corresponden a tierra firme y (0,02 %) 0,01 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 1058 personas residiendo en el municipio de Deerfield. La densidad de población era de 13,28 hab./km². De los 1058 habitantes, el municipio de Deerfield estaba compuesto por el 97,54 % blancos, el 1,51 % eran afroamericanos, el 0,19 % eran de otras razas y el 0,76 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 0,85 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Ohio
Localidades del condado de Ross